Cysticapnos är ett släkte av vallmoväxter. Cysticapnos ingår i familjen vallmoväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vallmoväxter
Cysticapnos